Пиш — название населённых пунктов.

Польша 
 Пиш — город в Пишском повяте, Варминско-Мазурское воеводство.
 Пиш — городско-сельская гмина (волость) в Пишском повяте, Варминско-Мазурское воеводство.

Таджикистан 
 Пиш — кишлак в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области.